Сезон 2019 — 2-й сезон после возрождения для московского «Локомотива» в высшем дивизионе Чемпионата России.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Пришли из аренды

Ушли в аренду

Тренерский штаб 

  Елена Фомина — главный тренер
  Олеся Машина — тренер
  Артём Степанов — тренер вратарей
  Екатерина Сидельникова — тренер по физподготовке
  Кирилл Иванов — врач
  Сергей Петроченков — массажист
  Александр Бондаренко — начальник команды
  Денис Некипелов — администратор
  Анна Галлай — пресс-атташе

Соревнования

Чемпионат России

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Кубок России

Результаты матчей

Статистика выступлений

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Общая статистика

Примечания

Ссылки 

2019
2019 год в женском футболе
Чемпионат России по футболу среди женщин